Kiryandongo (plaats), stad in Oeganda
 Kiryandongo (district), district in Oeganda